Конглтон () — город в графстве Чешир Великобритании, в составе унитарной единицы Восточный Чешир.

География 
Город расположен в восточной части графства Чешир, на берегах реки Дейн и западнее Маклсфилдского канала. Одной из известных достопримечательностей окружающего Конглтон ландшафта являются живописные скалы, получившие название The Cloud (Облако), послужившие объектом проведения т. н. фотографического ежедневного проекта «Облако» (Cloud Projekt).

История 
Поселение на месте нынешнего Конглтона появилось во времена римского владычества над Британией. В 1272 году получил городской статус с правом проведения ярмарок и рыночной торговли. При короле Эдуарде I здесь строится мельница. Со временем городок становится крупным центром текстильного производства и изготовления перчаток.

В 1620-е годы, когда в Англии была распространена медвежья охота и прочие развлечения с участием медведей, вокруг города Конглтон сложилось любопытное предание. Рассказывали, что в городе на содержании обитал один старый и неуклюжий медведь, борьба с которым не могла быть достаточно привлекательной и не привечала зрителей. Однако для приобретения нового, агрессивного зверя у города не хватало свободных денег. В то же время городской совет по подписке собрал некую сумму, чтобы приобести новую, роскошную Библию. Тогда члены совета, посовещавшись, решили на собранные деньги купить медведя с тем, чтобы на затем вырученные от представлений деньги возместить недостачу в библейском фонде. История эта стала известна в соседних городках и местечках. Злые языки передавали, что Конглтон продал свою городскую Библию, чтобы купить нового медведя. Вследствие этой легенды Конглтон получил прозвание «Медвежий город» (Beartown).

В 2009 году Конглтон административно входит в состав унитарной единицы Восточный Чешир.

Известные личности 
 Джон Уайтхёрст (1713—1788), учёный, механик и часовых дел мастер
 Алан Гарнер (* 1934), детский писатель, автор романов-фэнтези

Дополнения 
 Congleton Museum — Городской исторический музей
 Pubs in Congleton — Пабы Конглтона
 Das Cloud Project — Конглтон и сельский Чешир
 Mossley Cricket Club — Конглтонский крикетный клуб

Примечания 

Города Англии
города Чешира
Восточный Чешир